Hoad je lahko:
 Oswald Vick Hoad, general
 Jeremy Hoad, umetnik
 Lew Hoad, tenisač